Tscharkwiani ist der Familienname folgender Personen:

 Irakli Tscharkwiani (1961–2006), georgischer Musiker, Poet and Prosaautor
 Kandid Tscharkwiani (1907–1994), georgischer Partei- und Regierungsbeamter sowie Erster Sekretär der Kommunistischen Partei Georgiens (1938–1952)